City kan syfta på:
 City – centrala området i en stad, se stadskärna
 City 62 – en översiktlig plan för Norrmalm Stockholm
 City 67 –  en komplettering och omarbetning av City 62 
 City (installation) – ett jordkonstverk i Nevada i USA
 City (tidning) – ett antal gratistidningar med utgivning på olika orter i Sverige:
 City Göteborg (tidning)
 City Helsingborg
 City Landskrona
 City Malmö Lund
 Stockholm City (tidning)
 City Airline – ett svenskt flygbolag
 City polismästardistrikt – ett tidigare polismästardistrikt i Stockholm
 Biograf City – en biograf i Gubbängen i Stockholm
 Honda City – en bilmodell från Honda
 Stockholms city – avser i allmänhet nedre delarna av Norrmalm
 Stockholm City (pendeltågsstation) – en pendeltågsstation i Stockholm

Personer
 Mike City (20 århundradet), en amerikansk sångare, låtskrivare och musikproducent

Se även 
 The City – flera betydelser